Coffmania är ett släkte av tvåvingar. Coffmania ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjädermyggor
Coffmania